2 miejscowości w Polsce: 
 Wysoczka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Wysoka 
 Wysoczka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Buk
oraz:
 Wysoczka – szczyt w Masywie Śnieżnika
miejscowość na Białorusi

 Wysoczka – dawna kolonia w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Miadzioł.